Saint-Savin steht für:

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Savin (Gironde), Département Gironde
 Saint-Savin (Vienne), Département Vienne
 Saint-Savin (Hautes-Pyrénées), Département Hautes-Pyrénées
 Saint-Savin (Isère), Département Isère

siehe auch: Kanton Saint-Savin